Volodymyr 2. Monomakh (, , døbenavn: Vasilij eller Basileios; født 1053, død 19. maj 1125) var en berømt Velikij Knjaz (Storfyrste) af Kijevriget.

Familiebaggrund 

Han var søn af Vsevolod 1. og prinsesse Anastasia af Byzants (d. 1067), datter af kejser Konstantin 9. Monomachos, fra hvem han tog tilnavnet Monomakh (græsk: "En som kæmper alene"). 

Gennem sin mormors familie var Vladimir øjensynlig efterkommer af de byzantinske familier Argyros og Skleros, og han kunne dermed  spore sin afstamning til flere andre kejsere som Romanos 1. og Leo 5.. Disse græske forbindelser spillede en vigtig rolle i hans håndtering af udenlandske forhold.

Styre 
I sin berømte Instruktion til sine børn nævner Monomakh, at han gennemførte 83 felttog og sluttede fred med polovtserne 19 gange. I begyndelsen førte han krig mod steppefolkene sammen med sin slægtning Oleg af Tjernigov, men de skiltes, efter at Vladimir af sin far blev sendt for at styre over Fyrstendømmet Tjernigov, og Oleg sluttede fred med polovtserne for at tage byen tilbage fra ham. Fra da af var Vladimir og Oleg bitre fjender, der ofte var optaget af kampe mod hinanden. Fjendskabet og slægtskampene fortsatte blandt deres børn og fjernere efterkommere.

Fra 1094 var hans vigtigste sæde den sydlige by Perejaslav, men han kontrollerede også Rostov, Suzdal og andre provinser i nord. Han grundlagde flere byer i disse lande, først og fremmest Vladimir, Ruslands fremtidige hovedstad, opkaldt efter ham selv. For at forene fyrsterne i Kijevriget i deres kamp mod steppefolkene tog Vladimir initiativet til tre fyrstelige kongresser, hvoraf de vigtigste blev holdt i Ljubetj i 1097 og i Dolobsk i 1103. 

Da Svjatopolk 2. døde i 1113, gjorde befolkningen i Kijev oprør og kaldte Vladimir til hovedstaden. Samme år kom han til Kijev til folkets store glæde, og han herskede der til sin død i 1125. Som man kan se af hans Instruktion, bekendtgjorde han en række reformer for at mindske de sociale spændinger i hovedstaden. Disse år var Kijevrigets sidste opblomstring, før det ti år efter hans død blev revet i stykker.

Vladimir Monomakh blev begravet i St. Sofia-katedralen i Kijev. Senere generationer henviste ofte til hans regeringstid som byens guldalder. Mange legender er knyttede til Monomakhs navn, herunder overførelsen fra Konstantinopel til Kijevriget af dyrebare relikvier som Theotokos af Vladimir og den Vladimir/Moskovitiske krone kaldet Monomakhs hue.

Ægteskab og børn 
Vladimir var gift tre gange. Hans første ægteskab, der kom i stand ved Svend Estridsens formidling, var med Gytha af Wessex, datter af Harald 2. af England og Ealdgyth Svanehals. De havde mindst fem børn:
 Mstislav 1. af Kijev (1. juni 1076 – 14. april 1132). 
 Izjaslav Vladimirovitsj, fyrste af Kursk (ca. 1077 – 6. september 1096). 
 Svjatoslav Vladimirovitsj, fyrste af Smolensk og Perejaslav (ca. 1080 – 16. marts 1114). 
 Jaropolk 2. af Kijev (1082 – 18. februar 1139). 
 Vjatsjeslav 1. af Kijev (1083 – 2. februar 1154). 

Den følgende datter er blevet tillagt både hans første og anden hustru:
 Marina Vladimirovna (død 1146). Gift med Leon Diogenes, som gjorde krav på den byzantinske trone, da han hævdede at være søn af Romanos 4..

Hans anden ægtefælle antages at have været en byzantinsk kvinde af adelig slægt. Nestorkrøniken nævner, at hun døde 7. maj 1107 men nævner ikke hendes navn. De havde mindst seks børn:
 Roman Vladimirovitsj, fyrste af Volhynien (død 6. januar 1119). 
 Eufemia af Kijev (død 4. april 1139). Gift med Koloman af Ungarn. 
 Eupraxia af Kijev Vladimirovna (død 1109), som blev berygtet over hele Europa for sin skilsmisse fra den tysk-romerske kejser Henrik 4. fordi han skulle have forsøgt at holde en sort messe på hendes nøgne krop.
 Agafia Vladimirovna. Gift med Vsevolod Davidovitsj, fyrste af Gorodno og søn af David Igorevitsj, fyrste af Volhynien (død 1113).
 Jurij Dolgorukij (død 15. maj 1157). 
 Andrej Vladimirovitsj, fyrste af Volhynien (11. juli 1102 – 1141). 

Hans tredje ægteskab antages at have været med en datter af Aepa Ocenevitsj, khan af kumanerne. Hendes farfar var Osen. Hendes folk tilhørte kiptsjakerne, en konføderation af tyrkiske folk.

Nestorkrøniken identificerer derimod Aepa som svigerfar til Vladimirs søn, Jurij Dolgorukij, og at Vladimir forhandlede ægteskabet i sin søns navn. Hvorvidt far og søn giftede sig med to søstre, eller om det er brudgommens identitet, som er blevet fejlidentificeret, er uklart.

Danske efterkommere 
Vladimirs søn Mstislav 1. af Kijev var far til blandt andre Ingeborg af Novgorod, der blev gift med Knud Lavard. Deres søn Valdemar, senere kendt i den danske kongerække som Valdemar den Store, blev opkaldt efter Vladimir Monomakh.

Anetavle

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Engelsk biografi (engelsk)
 Karamzins stykke om Monomakh (russisk)
 Vladimir Monomakhs Instruksjon  (engelsk)
 Vladimir Monomakhs poutsjenije  (russisk)
 Om Vladimir Monomakh i Medieval lands av Charles Cawley. (engelsk)

Rurik-slægten
Personer i Ruslands historie